Wąż koralowy (Micrurus corallinus) – gatunek jadowitego węża z rodziny zdradnicowatych
 Wąż koralowy – ogólne określenie jednego z przedstawicieli dużej grupy jadowitych węży z rodziny zdradnicowatych